Santa Rita de Casia kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa Rita de Casia, Guanajuato, Santiago Maravatío, 
 Santa Rita de Casia, Chihuahua, Rosales, 

Robotskapade Mexikoförgreningar